

Astronomia 
 Sūf – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 SUF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Lamezia Terme (Italia)

Geografia
 Suf – Campo-profughi creato in Giordania nel 1967, ospitante circa 15.000 rifugiati palestinesi.

Sigle 
 Storia Universale Feltrinelli – collana libraria dell'editore Feltrinelli